HMS Ajax har åtta fartyg döpts till i Royal Navy och ett i svenska flottan:

Royal Navy

 var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1767 och sålt 1785.
 var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1798. Hon deltog i slaget vid Trafalgar år 1805 och sattes i brand av misstag 1807.
 var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1809. Hon konverterades till propellerdrift 1846  och skrotades 1864.
HMS Ajax var ett 78-kanoners tredjeklass sjösatt 1835 som HMS Vanguard. Hon döptes om till HMS Ajax år 1867 och skrotades 1875.
 var ett pansarklätt slagskepp av Ajax-klass sjösatt 1880 och sålt 1904.
 var ett slagskepp av King George V-klass sjösatt 1912 och skrotat 1926.
 var en lätt kryssare av Leander-klass sjösatt 1934. Hon deltog i slaget vid Río de la Plata och skrotades 1949.
 var en fregatt av Leander-klass sjösatt 1962 och skrotad 1988.

Svenska flottan

 var en bogserbåt sjösatt 1963. Är idag i privat ägo.

Namn på svenska örlogsfartyg
Namn på brittiska örlogsfartyg